El término antagonista puede referirse, en esta enciclopedia:

en la literatura, al personaje antagonista, el elemento de la trama que representa la oposición al protagonista, frecuentemente un villano que se opone al héroe, que suele ser el protagonista o alguien cercano a él;
en bioquímica, a una sustancia antagonista, aquella que, natural o sintética, se une a los receptores del organismo en cuestión, bloqueándolos contra la acción de los agonistas;
en fisiología, al músculo antagonista, el que actúa en oposición a la fuerza y movimiento que genera otro músculo;
en odontología, a la pieza dental antagonista, la que se cierra para morder sobre otras.

Enlaces externos 
 y '''antagonizar.